

Побєдинське сільське поселення — сільське поселення, Хабаровський район, Хабаровський край
 Побєдинське сільське поселення — сільське поселення, Шегарський район, Томська область